Els I Jocs Europeus organitzats a Bakú, capital de l'Azerbaidjan, anomenats també com Jocs Europeus de Bakú 2015 sòn l'edició inaugural dels Jocs Europeus, un esdeveniment esportiu exclusiu per atletes d'Europa.

Elecció de la seu 
Bakú va ser escollida com a seu d'aquests jocs el 8 de desembre de 2012 durant la 41 assemblea dels EOC (comitès olímpics europeus) amb 38 vots a favor d'un total de 48.

Calendari

Instal·lacions 
Les instal·lacions es troben repartides en 4 regions o clústers:

Village clúster

Flag square clúster

City clúster

Western Clúster

Medaller global 

Llegenda
 Nació organitzadora (Azerbaidjan)

Referències 

Jocs Europeus de 2015